GZI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ghazni (Afghanistan)
 gzi – codice ISO 639-3 della lingua gazi